Stephen, Steven Hill ou Steve Hill peut faire référence a :

 (1806–1884), personnalité baptiste,
 (1809–1891), homme politique canadien,
Steven Hill (1922- ), acteur américain,
 (1946- ), professeur de management de l'Université de Londres,
 (1950- ), juge du Kansas,
 (1953- ), acteur canadien (1977–1983),
 (1954–2014), ecclésiaste américain,
 (1958- ), écrivain,
 (Steven Bernard Hill, 1958- ), chanteur, auteur et producteur,
 (1962- ), entrepreneur australien,
 (1976–2010), acteur pornographique américain,
 (1978- ), acteur et mannequin américain,
, producteur et animateur américain,
Steve Hill (1975- ), guitariste canadien.

Sports 
, footballeur anglais,
Steven Hill (1985- ), joueur américain de baseball,
 (1985- ), joueur américain de basketball,
 (1990- ), joueur australien de football,
 (1991- ), joueur américain de football,
 (1940–2010), joueur anglais de football,
, entraîneur équestre,
 (1971- ), judoka australien.